«Фанатик» () — драма режиссёра Генри Бина о 22-летнем неонацисте Дэнни Балинте, в детстве обучавшемся в еврейской школе. Премьера фильма состоялась 19 января, в России — 23 августа 2001 года.

Сюжет 
Обучавшийся в еврейской школе еврейский мальчик Дэнни Бэлинт хотел в будущем стать раввином, но желание познания доводит его до отчуждения от тех идеалов, что ему прививались. В 22 года Дэнни становится НС-скинхедом и желает двигаться вперёд по пути свержения евреев с высоких социальных позиций и должностей. Он примыкает к неонацистской группировке, которая использует ораторский талант Дэнни. Но в сознании героя вспыхивают воспоминания о проведённых уроках богословия, он встречает старых друзей, и его мировоззрение начинает меняться.

В ролях

Награды и номинации 
 2001 — две награды XXIII Московского кинофестиваля: приз «Золотой Святой Георгий» за лучший фильм и Приз Федерации киноклубов России
 2001 — главный приз (Grand Jury Prize) на кинофестивале Санденс
 2001 — номинация на премию «Международный экран» Европейской киноакадемии
 2002 — 4 номинации на премию «Независимый дух»: за лучший дебютный фильм (Генри Бин), лучший сценарий (Генри Бин), лучшую мужскую роль (Райан Гослинг), лучшую женскую роль второго плана (Саммер Феникс)

Примечания

Ссылки 
 
  

Фильмы-драмы США
Лауреаты Московского кинофестиваля (Золотой Георгий)
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2001 года
Фильмы — лауреаты кинофестиваля «Сандэнс»